Duitsland:
Rothenburg (Saale), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt
Rothenburg/Oberlausitz, een plaats in de deelstaat Saksen
Rothenburg ob der Tauber, een plaats in de deelstaat Beieren

Polen:
Czerwieńsk (Duits: Rothenburg an der Oder), een stad in het woiwodschap Lubusz

Zwitserland:
Rothenburg (Zwitserland), een gemeente en plaats in het  kanton Luzern

Zie ook
Rotenburg (doorverwijspagina)